Ulla Lindström est un nom pouvant désigner:

 (1909-1999), journaliste et femme politique suédoise
 (née en 1943), gymnaste suédoise

Voir aussi

Lindström, Ulla